Karol IV Piękny (1294–1328) – król Francji 1322–1328; król Nawarry jako Karol I
 Karol IV Luksemburski (1316–1378) – król Niemiec 1346-1378, król Włoch i cesarz 1355–1378; król Czech jako Karol I
 Karol IV Walezjusz (1414–1472) – hrabia Maine 1441–1472
 Karol IV Andegaweński (1436–1481) – książę Andegawenii 1480–1481; hrabia Maine jako Karol V
 Karol IV de Burbon-Vendôme (1489–1537) – książę Burbon 1527–1537
 Karol IV (1500–1558) – król Neapolu 1516–1554; cesarz rzymsko-niemiecki jako Karol V
 Karol IV Lotaryński (1604–1675) – książę Lotaryngii 1624–1634 i 1661–1675
 Karol IV Teodor (1724–1799) – elektor Palatynatu 1742–1799; książę-elektor Bawarii jako Karol II
 Karol IV (1748–1819) – król Hiszpanii 1788–1808
 Karol IV (1826–1872) – król Norwegii 1859–1872; król Szwecji jako Karol XV
 Karol IV (1887–1922) – król Węgier 1916–1918; cesarz Austrii jako Karol I

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 4-a